Manfredonia – città italiana;
  – società calcistica;
Manfredonia, Southern Italy – documentario uscito nel 1912;
Giulio Manfredonia – regista e sceneggiatore italiano;
Lionello Manfredonia – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano;
Valentino Manfredonia – pugile italiano